VPRO Gids, de naam van het programmablad van de VPRO tussen 1926 en 1974
 Later gebruikte de omroep de titel voor een radiogids, welke kort heeft bestaan.
Vrije Geluiden (televisieprogramma), een muziekprogramma van de VPRO